Vista Alegre pode ser:

Localidades no Brasil
 Vista Alegre - município do Rio Grande do Sul
 Vista Alegre (São Gonçalo) - no Rio de Janeiro
 Vista Alegre (Cataguases) - distrito em Minas Gerais
 Vista Alegre do Alto, município no estado de São Paulo 
 Vista Alegre do Prata, município do Rio Grande do Sul
 Cratera de Vista Alegre, cratera no Paraná
 Vista Alegre (Piripiri) - bairro no Piauí

Localidades no Peru 
 Vista Alegre (distrito de Rodríguez de Mendoza)
 Vista Alegre (distrito de Nazca)

Outros usos
 Fábrica da Vista Alegre, empresa portuguesa

Desambiguações de topônimos